Il doppio del Connecticut Open 2014 è un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Le detentrici del titolo erano Sania Mirza e Jie Zheng ma le due hanno deciso di cambiare partner. Mirza ha partecipato con Cara Black mentre Jie Zheng con Hao-ching Chan. La coppia Jie Zheng e Hao-ching Chan è stata eliminata al primo turno dalla coppia Darija Jurak e Megan Moulton-Levy mentre la coppia Black-Mirza è stata eliminata nei quarti di finale da Caroline Garcia e Monica Niculescu.

Le vincitrici sono Andreja Klepač e Sílvia Soler Espinosa che hanno battuto in finale Marina Eraković e Arantxa Parra Santonja con il punteggio di 7-5, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (ritirate)

  Hao-ching Chan /  Jie Zheng (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)

Wildcard 
  Nicole Gibbs /  Grace Min (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2014
Connecticut Open 2014